Pimiento steht für:

 Río Pimiento, einen Fluss in Bolivien
 Pimientos de Padrón, eine spanische Paprikasorte

Pimiento ist der Familienname von:
 José de Jesús Pimiento Rodriguez (1919–2019), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Manizales und Kardinal